Als Kovacs-Reagenz wird bezeichnet

 4-(N,N-Dimethylamino)-benzaldehyd zum Nachweis des Enzyms Tryptophanase (Indol-Test).
 N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylendiamin (TMPD) zum Nachweis des Enzyms Cytochrom c Oxidase (Oxidase-Test).